Кимпхо́ (, Gimpo-si) — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея. На его территории располагается аэропорт Кимпхо, который до 2001 года был главным аэропортом страны, а теперь обслуживает в основном внутренние рейсы.

История 
Впервые эта земля появляется в исторических хрониках в 475 году. Тогда здесь располагалось местечко Компхо, принадлежащее древнекорейскому государству Когурё. Впоследствии Когурё было завоёвано государством Силла и в VIII веке здесь был образован округ (хён) Кимпхо. В эпоху ранней династии Чосон хён Кимпхо вошёл в состав соседнего Пупёна (теперь это район города Инчхон), однако через некоторое время Кимпхо был образован вновь в качестве отдельной административной единицы. В 1632 году Кимпхо получил административный статус уезда (гун или кун). В 1914 году в состав Кимпхо вошли соседние уезды Тонджин и Янчхон. Статус города был присвоен Кимпхо в 1998 году.

География 
Город расположен в северо-западной части Южной Кореи, граничит с Пхаджу, Инчхоном и
Кояном. На востоке омывается Жёлтым морем.

Административное деление 
Кимпхо административно делится на 2 ып, 4 мён и 4 тон (дон).

Экономика 
Кимпхо — развитый промышленный центр. Здесь в начале XXI века начата реализация двух крупных проектов:
 Проект «Новый город на Хангане» () предусматривает комплексное развитие северо-западной части города. Упор будет делаться на экологию и развитую инфраструктуру. По проекту предусмотрено возведение более 10 млн м² помещений до 2012 года.
 Проект возведения четырёх современных промышленных комплексов общей площадью до 3 млн м². По плану все объекты должны быть сданы до 2010 года.

Культура 
 Крестьянские обряды Тонджин Туренори — входят в список нематериального наследия Кёнгидо начиная с 1998 года. Включают в себя песни, танцы и костюмированные ритуалы, исполняемые местными крестьянами, которые просили у природы богатого урожая. В настоящее время эти ритуалы представляют собой исключительно культурную ценность в качестве важного элемента местного фольклора.
 Фестиваль культуры и искусств Кимпхо — проводится каждую осень в течение четырёх дней. В программе фестиваля выступления народных коллективов, костюмированные шествия, выставки народных ремёсел.
 Выставка цветов — проводится ежегодно в апреле в течение нескольких дней. Здесь же проводится одна из крупнейших цветочных ярмарок в регионе.

Туризм и достопримечательности 
 буддийский храм Мунсуса 1648 года постройки. В храме хранятся предметы, входящие в список культурного наследия Кореи.
 Крепость Мунсусансон — расположена на горе Мунсусан, входит в список исторического наследия Кореи под номером 139. Была построена в 1694 году, в эпоху династии Чосон для защиты от набегов морских пиратов. Общая длина крепостной стены — 6 километров, из них сохранилось около 4 километров.

Высшее образование 
Высшее образование в Кимпхо представлено двумя высшими учебными заведениями:
 Университет Санха
 Колледж Кимпхо

Символы 
Как и большинство других городов и уездов Южной Кореи, Кимпхо имеет ряд символов:
 Дерево: дзельква — символ доброй воли.
 Цветок: форзиция — символизирует волю и надежду.
 Птица: сорока — символизирует безопасность и процветание.
 Маскоты: Сальри и Сани — символизируют мир и объединение Корейского полуострова.

Города-побратимы 
Города побратимы Кимпхо:
 Синьминь, провинция Ляонин, Китай — с 1994
 Округ Либерти, штат Джорджия, США — с 1997

 Глендейл, штат Калифорния, США — с 2010

Примечания

См. также 
 Аэропорт Кимпхо
 Города Южной Кореи

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim 
 Фотографии города

Города Республики Корея
Кёнгидо